

Pessoas
Jefferson Beauregard Sessions III
P.G.T. Beauregard

Localidades

 Beauregard (Mississippi)
 Paróquia de Beauregard

 Beauregard (Ain)
 Beauregard (Lot)

Outros
Silena Beauregard

Desambiguações de topônimos